Hulpe steht für:
 La Hulpe, eine Stadt in Belgien
 Sankt Hulpe, ein Name für bestimmte niederdeutsche, als Andachts- und Gnadenbilder verehrte Darstellungen des bekleideten Christus am Kreuz, aber auch der Name eines (legendenhaften) christlichen Märtyrers
  ein entsprechendes Bildwerk gab einer mittelalterlichen Kirche den Namen, der Ort heißt heute Sankt Hülfe

Hulpe ist der Familienname folgender Personen: 
 Marius Hulpe (* 1982), deutscher Autor

Siehe auch:
 Schlacht von Hulpe